Владимир Маликов:
 Маликов, Владимир Александрович (1886—1952) — русский офицер, полковник, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Маликов, Владимир Филиппович (1925—2002) — Герой Социалистического Труда, механик по испытаниям.